Das Geheimnis der roten Katze steht für:

 Das Geheimnis der roten Katze (1931), deutscher Spielfilm von Erich Schönfelder
 Das Geheimnis der roten Katze (1949), deutscher Spielfilm von Helmut Weiss